dolnik – typ wiersza w poezji rosyjskiej

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Dolnik – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Międzylesie 
 Dolnik – część kolonii Rzyce w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Koszęcin
 Dolnik – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Krajenka
 Dolnik – kolonia w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Okonek
 Dolnik – przysiółek  wsi Ciemnik w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Ińsko

Inne 
 Dolnik – część miasta Gdańsk, w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce
 Dolnik – inna nazwa Niskiego Jeziora położonego w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Olsztynek